

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
9 reti
 Jean-Pierre Papin

5 reti
 Emilio Butragueño

4 reti
 Carlos Muñoz

3 reti

 Václav Daněk

 Éric Cantona

 Franck Sauzée

2 reti

 Pavel Kuka
 Václav Němeček

 Atli Eðvaldsson
 Eyjólfur Sverrisson

 José Mari Bakero
 Abelardo Fernández

1 rete

 Edmond Abazi
 Hysen Zmijani
 Ivan Hašek
 Luboš Kubík
 Ľudovít Lancz
 Ľubomír Moravčík

 Tomáš Skuhravý
 Laurent Blanc
 Basile Boli
 Luis Fernández
 Amara Simba
 Arnór Guðjohnsen

 Sigurður Jónsson
 Þorvaldur Örlygsson
 Guillermo Amor
 Fernando Hierro
 Míchel
 Roberto Fernández

autoreti
 Hysen Zmijani (pro Francia)

Note

Voci correlate 
 Campionato europeo di calcio
 Campionato europeo di calcio 1992

Collegamenti esterni 

 

 Q